Лин може да се отнася за:
 Лин, сладководна риба
 Хора
 Лин (папа) (?-76), римски папа
 Лорета Лин (р. 1932), американска певица
 Лин Ютан (1895-1976), китайски писател
 Лин, името на трима герои от древногръцката митология
 Лин, село в Албания, община Поградец
 Лин, град в щата Масачузетс, САЩ
 Окръзи в САЩ:
 Лин, окръг в щата Айова
 Лин, окръг в щата Канзас
 Лин, окръг в щата Мисури
 Лин, окръг в щата Орегон